«Упаковка» () — рассказ Курта Воннегута, часть сборника «Табакерка из Багомбо».

Сюжет 
Эрл и Мод въезжают в свой новый дом после кругосветного путешествия, часть которого они провели в Азии. Дом оборудован всем, чем угодно, и является вершиной их достижений при том, что начинали они жизнь крайне бедно. По совпадению им сразу звонит Чарли Фримэн, бывший однокурсник Эрла, и спрашивает, можно ли проведать их. Пока он едет, Эрл рассказывает жене, что Чарли был богат, а он, Эрл, прислуживал ему и другим сокурсникам как официант. Вскоре после Чарли звонят журналисты с предложением снять репортаж о доме, который они называют «упаковкой»; Фентоны соглашаются.

Когда приезжает Чарли, чувствуется что-то странное — например, видно, что он никогда ранее не видел экран телевизора, и у него не новый костюм. Эрл всячески подчёркивает, что он всего добился сам. Вскоре приезжают журналисты, заставляя семейную пару переодеваться, фотографироваться, демонстрировать дом; Чарли наблюдает за этим, странно развлекаясь, что раздражает Эрла. Кроме того, Чарли легко отмахивается от воспоминаний о студенчестве и муках Эрла, и показывает себя большим знатоком проблем Азии, чем они, хотя они специально были в Азии во время своего кругосветного путешествия, чтобы говорить о проблемах азиатов со знанием дела.

В итоге раздражённые Фентоны придумывают повод, как выпроводить Чарли; он уезжает. Его отъезд замечает Лу Конверс, который рассказывает Фентонам, что Чарли Фримэн всё своё состояние отдал на больницу в Китае и был там до тех пор, пока его не прогнали коммунисты. Фентоны грустно ищут в своём доме, в котором есть кнопки на все случаи жизни, кнопку для того, чтобы начать этот день сначала.

Герои рассказа 
 Эрл Фентон
 Мод Фентон, жена Эрла
 Горничная
 Лу Конверс, подрядчик
 Чарли Фримэн, бывший сокурсник Эрла
 Слоткин, фотограф
 Журналистка из журнала «Прекрасный дом»

Литература 
 

Рассказы Курта Воннегута